Зелёная Испания ( и , , ) — географический регион на севере Испании, занимающий побережье Бискайского залива и Галисию, от границы с Францией до Португалии.

Территория от остальной части страны отделена Кантабрийскими горами от массива Сьерра-де-Анкарес на западе до Баскских гор на востоке.

В отличие от засушливой Месеты, в Зелёной Испании влажный морской климат. Осадки выпадают в течение всего года, 1000—1200 мм, на побережье — до 1700—1900 мм (150—200 дождливых дней). Среднегодовая температура в районе +13°С (в горах ещё ниже), а разница между самым тёплым (август) и самым холодным месяцем (январь-февраль) составляет около 12 °C.

За исключением высотных горных территорий, Зелёная Испания имеет самый холодный климат в стране. Однако, значительное количество осадков благоприятствует растительности. Берег Бискайского залива называется Зелёным (Коста-Верде), на востоке переходящий в Берег басков (Коста-Васка). Побережье и северные склоны Кантабрийских гор покрыты лесами (каштан, бук, дуб, берёза). Выше в горах созданы национальные парки и охраняемые территории, на которых обитают иберийский волк,  и кантабрийский бурый медведь.

Исторически на территории Зелёной Испании располагалось королевство Астурия, территория Пиренейского полуострова, непокорённая маврами. От Сантьяго-де-Компостелы по южной границе королевства проходит паломнический Путь Святого Иакова.

Галерея

Примечания 

Астурия
Галисия
Кантабрия
География Страны Басков
Бискайский залив